Zincken ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Jacob Zincken (1814–1894), deutscher Metallurge, Eisenhüttenmeister und Zivilingenieur 
 Carl Friedrich Wilhelm Zincken (1729–1806), deutscher Jurist und Justizbeamter
 Georg Heinrich Zincken (1692–1768), deutscher Jurist und Wirtschaftswissenschaftler und Minister
 Hans Zincken (genannt Sommer) (1837–1922), deutscher Mathematiker und Komponist, siehe Hans Sommer (Komponist, 1837)
 Johann Ludwig Carl Zincken (1791–1862), deutscher Mineraloge und Bergbeamter
 Julius Leopold Theodor Friedrich Zincken (genannt Sommer; 1770–1856), deutscher Arzt und Entomologe

Siehe auch:
 Zinken